

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 3 podstawowe
 Górna Wieś – część miasta Bielsko-Biała
 Górna Wieś – część miasta Nysa
 Górna Wieś – część wsi Myślibórz w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów
 Górna Wieś – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice
 Górna Wieś – przysiółek wsi Kasinka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna.
 Górna Wieś – część wsi Przydonica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Górna Wieś – część wsi Jasienna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Górna Wieś – część wsi Głębowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Górna Wieś – część wsi Polanka Wielka w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Polanka Wielka
 Górna Wieś – część wsi Małomierzyce w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Górna Wieś – część wsi Piastów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Górna Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Błonie
 Górna Wieś – część wsi Łaguszów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Górna Wieś – część wsi Mszadla Stara w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Górna Wieś – część wsi Korczyna w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Korczyna
 Górna Wieś – część wsi Laskówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Górna Wieś – osada w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Komańcza
 Górna Wieś – część wsi Kozy w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Kozy
 Górna Wieś – część wsi Pisarzowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice
 Górna Wieś – część wsi Zborowskie w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna
 Górna Wieś – część wsi Bronkowice w woj. świętokrzyskim w pow. starachowickim w gminie Pawłów
 Górna Wieś – część wsi Bebelno-Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa

Zobacz też 
 Dolna Wieś, Mała Wieś. Średnia Wieś, Wielka Wieś